Ракитный — посёлок в Варненском районе Челябинской области. Входит в состав Краснооктябрьского сельского поселения.

Посёлок основан в 1963 при 4-м отделении совхоза «Заозерный».

География 
Расположен в южной части района, близ границы с Республикой Казахстан, на берегу реки Арчаглы-Аят. Расстояние до районного центра, села Варна, 62 км.

Население 

(в 1959 — 17, в 1970—315, в 1983—261, в 1995—309)

Инфраструктура 
 ООО «Заозерное»

Примечания 

Населённые пункты Варненского района